

Astronomia
 1698 Christophe – asteroide della fascia principale

Onomastica

 Christophe – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Cristoforo

Persone
 Christophe (1945-2020) – cantautore francese
 Christophe (1856–1945) – fumettista francese
 Didier Christophe (1956) – calciatore francese
 Ernest Christophe (1827-1892) – scultore francese
 Eugène Christophe (1885-1970) – ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Françoise Christophe (1923-2012) – attrice cinematografica e teatrale francese
 Franz Christophe (1875-1946) – illustratore tedesco
 Henri Christophe (1767-1820) – militare e politico haitiano
 Henry Christophe (1884-1968) – arbitro di calcio belga
 Pierre Christophe (1969) – jazzista francese

Pagine correlate
 Saint-Christophe